Радист:
 Радист — специалист по передаче и приёму сообщений по радио, также радиооператор, радиотелеграфист.
 Радист, на производстве — обобщённое название специалистов (радиоинженеров, радиотехников, радиомехаников и др.), занятых на предприятии, в организации обслуживанием, ремонтом, разработкой какой-либо радиоэлектронной аппаратуры, в противоположность специалистам других профилей на этом же предприятии — электрикам, механикам и другим.
 «Радист» — футбольный клуб из Днепродзержинска.

Радиотехника